Leiopathes är ett släkte av koralldjur. Leiopathes ingår i familjen Leiopathidae. 

Leiopathes är enda släktet i familjen Leiopathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svarta koralldjur
Leiopathes